Savennes kan syfta på:
 Savennes, Creuse
 Savennes, Puy-de-Dôme